Never Let You Go kan avse:

Never Let You Go (låt av Dima Bilan)
Never Let You Go (låt av Mando)